Kung Leopold kan syfta på:
 Leopold I av Belgien (1790–1865), belgarnas kung 1831-1865
 Leopold II av Belgien (1835–1909), belgarnas kung 1865–1909
 Leopold III av Belgien (1901–1983), belgarnas kung 1934–1951